Esistono più comuni francesi con questo nome

Birac – Charente
Birac – Gironda